Iridijum fluorid se može odnositi na:

Iridijum(IV) fluorid, IrF4
Iridijum(V) fluorid, IrF5
Iridijum(VI) fluorid, IrF6